Impetus steht für:

 innerer Antrieb oder Schwung, siehe Motivation
 Impetustheorie, überholte Theorie zur Beschreibung der Bewegung von Körpern
 Automobiles Impetus, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 lat. impetus, impetūs m. (u-Deklination), Angriff 
 lat. impetum facere in (+Akkusativ), (jemanden) angreifen 

Siehe auch:

 IMPETTU